Llanera (Astúries), municipi d'Astúries (Espanya)
 Llanera (Torà), entitat de població del municipi de Torà (Segarra)
 Riera de Llanera, afluent del Llobregós.
 Llanera de Ranes, municipi de la Costera (País Valencià)
 Llanera (Nueva Ecija), municipi de la província de Nueva Ecija, a la regió de Central Luzon en Filipines.